Bearsted steht für:
 Bearsted (Dorf), Dorf in der Grafschaft Kent, Vereinigtes Königreich
 Viscount Bearsted, erblicher britischer Adelstitel in der Peerage of the United Kingdom